Maghreb – regione storico-geografica dell'Africa settentrionale
 Maghreb Centrale
 Estremo Maghreb
 Unione del Maghreb arabo – accordo economico tra i paesi del Maghreb
 Maghreb Association Sportive de Fès – società polisportiva marocchina